El término Minotauro puede referirse a:
 Minotauro, personaje de la mitología griega;
 Ediciones Minotauro, empresa editorial española de literatura fantástica y ciencia ficción;
 el premio Minotauro, premio literario otorgado por la editorial Minotauro;
 el cohete estadounidense Minotaur;
 MinoTauro, superordenador del Centro Nacional de Supercomputación (Barcelona, España);
 la estatua del Minotauro, de Víctor Ochoa Sierra, de 23 m de altura situada en la rotonda a la que da nombre de Jerez de la Frontera (Cádiz, España);
 el luchador Antonio Rodrigo Nogueira, cuyo seudónimo es Minotauro; o
 Minotauro, un personaje de la serie animada ¡Mucha Lucha!.